Медвежьего́рский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Карелия Российской Федерации.

Медвежьегорский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Административный центр — город Медвежьегорск.

География 
Площадь района — 13694,6 км². 

Расположен в восточной части Средней Карелии. 

Граничит с Кондопожским, Суоярвским, Сегежским, Муезерским и Пудожским районами Республики Карелия и на востоке с Архангельской областью.

В северной части Онежского озера находятся Южный Олений остров и остров Кижи.

Климат 
Климат мягкий, сочетает признаки континентального и морского. Средняя температура января −11.9 °C, июля +15.7 °C.

История 
Образован в соответствии с декретом ВЦИК 29 августа 1927 года в составе Автономной Карельской ССР.

В 1930 году к Медвежьегорскому району был присоединён Повенецкий район. В 1945 году территории Вожмосалмского, Выгозерского, Койкиницкого сельсоветов района переданы новому Сегежскому району.

В 1955 году в состав района вошла территория Сегозерского района (с одновременной передачей Римского и Кодозерского сельсоветов Пудожскому району), а в 1959 году — территория Заонежского района.

Население 

Урбанизация
В городских условиях (город Медвежьегорск, пгт Пиндуши и Повенец) проживают  % населения района.

Местное самоуправление 
Структуру органов местного самоуправления муниципального района образуют: 
представительный орган муниципального района – Совет муниципального района;
глава муниципального района;
администрация муниципального района.

В структуру органов местного самоуправления муниципального района может входить контрольно-счетный орган муниципального района как постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля.

Административное деление 
В Медвежьегорский муниципальный район входят 9 муниципальных образований, в том числе 3 городских поселения и 6 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Медвежьегорском районе 147 населённых пунктов (включая 6 населённых пунктов в составе города или пгт).

Символика 

Официальный герб Медвежьегорского района Республики Карелия утвержден Решением Совета Медвежьегорского района № 89 от 22 мая 2018 г. и внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 11892.

Описание герба:

Символика герба является отражением топонимики района Медвежья Гора. Золотая гора, завершенная луковичными куполами, уменьшающимися от центра к краям, с одной стороны, символизирует название района, с другой, его главную достопримечательность — памятники деревянного зодчества. На территории Медвежьегорского района находится всемирно известный музейный комплекс «Кижи». 

Золото (жёлтый цвет) — символ постоянности, прочности, великодушия, солнечного света, а также это цвет спила дерева, напоминающего о том, что Медвежьегорский район знаменит своими памятниками деревянного зодчества, принадлежащими к золотому фонду российского искусства. 

Лазурь (синий, голубой цвет) — символ мира, красоты, возвышенных устремлений, а также это цвет водной глади Онеги, омывающей Медвежьегорский район. 

Корона установленного образца является статусным элементом, символизирующим ранг муниципального образования как муниципального района.

Экономика 
Основная специализация района — заготовка древесины и деревообработка, сельское хозяйство (молочно и мясо-молочное животноводство, кормовое производство, картофелеводство).

Степень освоения территории средняя. Общая протяжённость железных и автодорог — около 1250 км. Густота дорожной сети — на 1 км² — 0,09 км.

Районная газета 
Первый номер районной газеты «Диалог» (редактор Н. И. Ермолович) вышел в свет 16 января 1991 года.

Достопримечательности 
На территории района находятся памятники историко-культурного наследия, в числе которых — Кижский погост.

Известные уроженцы 
 Ригачин, Николай Иванович (1919—1945) — Герой Советского Союза, родился в деревне Задняя.
 Рябов, Михаил Тимофеевич (1914—1995) — Герой Советского Союза, родился в деревне Рябово.

См. также 
 Заонежье
 Кажемское общество
 Пергубское общество
 Филипповское общество
 Даниловское общество
 Сандармох

Примечания

Литература 
 Гравит В. В., Мулло И. М. Медвежьегорск. — Петрозаводск, 1987
 Республика Карелия: Информ. справ. пособие / Ред. Е. Г. Немкович, А. С. Кармазин. — Петрозаводск, 1999
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. — 464 с.: ил., карт. — С. 203—204 ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Администрация местного самоуправления Медвежьегорского района
 Учреждения культуры Медвежьегорского района
 Православные церкви Медвежьегорского района

Медвежьегорский район